In Engeland:
 Essex (graafschap), een graafschap in de Engelse regio East of England
 Koninkrijk Essex, een van de zeven traditionele Angelsakische koninkrijken (Heptarchie) van Engeland (527-825)

In de VS:
 Essex (Connecticut), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Connecticut
 Essex (Illinois), een plaats (village) in de Amerikaanse staat Illinois
 Essex (Iowa), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Iowa
 Essex (Maryland), een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Maryland
 Essex (Missouri), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Missouri

Overig:
 Essex (schip, 1799), een Amerikaanse walvisvaarder
 USS Essex (doorverwijspagina), Amerikaanse oorlogsschepen met de naam Essex
 Essexklasse, een klasse van Amerikaanse vliegdekschepen
 Essex County Cricket Club, een cricket vereniging uit Chelmsford, Essex